Dominando a Arte do Poker é um livro sobre estratégias avançadas do pôquer na modalidade Texas Holdem.

O Autor 

O autor do livro é Leo Bello, jogador brasileiro profissional de pôquer. É carioca e se formou em medicina na UFRJ. Foi o campeão paulista de 2006. Escreveu Aprendendo a Jogar Poker, que se tornou o livro mais vendido no Brasil sobre o jogo. Fundou a empresa Nutzz!.

Características 

O livro, diferente de seu antecessor, Aprendendo a Jogar Poker, aborda temas avançados sobre o esporte. Explica conceitos relativamente complexos, como o ICM (Independent Chip Model) e o Resteal, que são partes fundamentais do pôquer mas que estão fora do conhecimento dos iniciantes. Outro tema bastante trabalhado no livro é o conceito de estratégia e tática, que, de certa forma, é a base dos capítulos seguintes. 

O autor mostrou-se fiel na ideia de que o livro foi feito para jogadores avançados, ou que pelo menos saibam as regras, devido aos capítulos dedicados exclusivamente a essas pessoas, como "Profissional versus Amador" e "Las Vegas, a meca do entretenimento". Mas apesar disso, o autor não usou muita linguagem técnica, deixando espaço para que os iniciantes também possam ter fácil acesso na leitura.

Ver também 
 Leo Bello Sharon Stone
Sharon Stone

Ligações externas 
 

Livros sobre esportes